Lapense – abitanti di Bom Jesus da Lapa
Lapense – abitanti di São José da Lapa